Osoby o nazwisku Allison:
 Karen Allison – kanadyjska i amerykańska brydżystka

Miejscowości w USA:
 Allison – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
Gminy w USA:
 Allison (ang. Allison Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lawrence
 Allison (ang. Allison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Allison (ang. Allison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Allison (ang. Allison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Allison (ang. Allison Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
 Allison (ang. Allison Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown

Zobacz też